

Села:
 Червона Зоря — Донецька область, Шахтарський район
 Червона Зоря — Сумська область, Глухівський район
 Червона Зоря — Харківська область, Барвінківський район
 Червона Зоря — Харківська область, Золочівський район

 Червона Зоря — колишня назва села Шелестівка (Луганська область, Міловський район, Микільська сільська рада)

Червона Зоря () — село, Мінська область, Логойський район